Крушчица може да се односи на:

 Крушчица (Бела Црква), насеље у општини Бела Црква, Јужнобанатски округ, Србија
 Крушчица (Ариље), насеље у општини Ариље, Златиборски округ, Србија
 Крушчица (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Крушчица (Лепосавић), насеље у општини Лепосавић, КиМ, Србија
 Крушчица (Петњица), насеље у општини Петњица, Црна Гора
 Крушчица (Јајце), насеље у општини Јајце, Федерација БиХ, БиХ
 Крушчица (Госпић), насељено мјесто града Госпића, Лика, Хрватска

или

 Логор Крушчица, усташки логор за време Другог светског рата, поред Травника, Федерација БиХ, БиХ

Види још 
 Крушћица